Le terme de porteuse d'eau est le féminin de porteur d'eau.

La Porteuse d'eau est le titre de diverses œuvres d'art :

 La Porteuse d'eau (1802-1812), huile sur toile de Francisco de Goya (Musée des beaux-arts de Budapest)
 La Porteuse d'eau (1900), statue en bronze de Julien Dillens (Saint-Gilles)
Porteuse d’eau (modèle créé en 1910) sculpture de Joseph Bernard à Reims

 Porteuse d'eau, une chanson d'Anne Sylvestre sortie en 1959.